Jonway bezeichnet:
 chinesische Marke für Motorräder, ATV’s, Utility Vehicles und Roller aus Shanghai von Shanghai Jmstar Motorcycle
 chinesische Automobilmarke aus Taizhou, Zhejiang, von Zhejiang Jonway Automobile